«Маруся» — голосовой помощник, разработанный компанией VK. Запущена 17 июня 2019 года. Доступна в приложениях под iOS и Android, интегрирована в Почту Mail.ru и ВКонтакте, в браузер Atom (только в версию для ПК) и ICQ. Доступна в умных колонках «Капсула» от VK и SmartVoice от Prestigio, а также в российской версии Mi Smart Speaker от Xiaomi.

Разработка 
О разработке Mail.ru Group собственного голосового помощника под названием «Маруся» стало известно в ноябре 2018 года. Стоимость разработки составила около 2 млн $. Голосовой помощник проходит самообучение при помощи нейросетей. «Марусю» озвучила актриса дубляжа Елена Соловьёва, озвучившая роботов в мультфильме «Роботы», фильме «Бегущий по лезвию» и сериале «Любовь, смерть и роботы», а также многочисленные рекламные ролики.

В 2020 году разработчики планируют интегрировать «Марусю» во все сервисы Mail.ru Group. В декабре 2019 года впервые был представлен внешний вид колонки, в которую интегрирована «Маруся». 21 января 2020 года Mail.ru Group открыла предзаказ на умные колонки, которые назвали «Капсула». 22 апреля 2020 года стартовали продажи колонок.

Возможности 
На момент запуска «Маруся» умела искать нужную информацию в интернете, включать музыку на радио или из плейлиста пользователей во «ВКонтакте», рассказывать сказки, узнавать прогноз погоды, стоимость авиа- и железнодорожных билетов, расписание в кинотеатрах. Отличительной особенностью является команда «Маруся, запомни», позволяющая сохранять необходимую информацию в памяти ассистента. С 26 сентября 2019 года в приложении доступна тёмная тема. По состоянию на февраль 2020 года «Маруся» обладает более чем 60 навыками.

В начале 2021 года стал доступен конструктор навыков Aimylogic от компании Just AI. Он позволяет создавать навыки для голосовых помощников без опыта программирования. Конструктор позволяет как создавать навыки для «Маруси» с нуля, так и адаптировать под «Марусю» навыки, созданные для других голосовых помощников.

См. также 
 Amazon Alexa — голосовой помощник компании Amazon;
 Apple Siri — голосовой помощник компании Apple;
 Google Assistant — голосовой помощник компании Google;
 Кортана — голосовой помощник компании Microsoft;
 Салют — голосовой помощник компании Сбер;
 Яндекс Алиса — голосовой помощник компании Яндекс;
 Умная колонка

Примечания 

Виртуальные ассистенты
VK